Versen steht für:

 Versen, ein Stadtteil von Meppen in Niedersachsen
 Versen (Adelsgeschlecht), ein gleichnamiges Adelsgeschlecht

Versen ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Versen (1913–1944), römisch-katholischer Geistlicher, Steyler Missionar und Opfer des Nationalsozialismus
 Carl Versen (1809–1871), deutscher Jurist und Politiker
 Dieter Versen (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Lothar von Versen (1938–2014), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Maximilian von Versen (1833–1893), preußischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Mann von Neu Versen
 Fersen
 Verse (Begriffsklärung)